Arthur McCabe ist der Name folgender Personen:

* Arthur McCabe (Fußballspieler) (1871–??), englischer Fußballspieler 
 Arthur McCabe (Rugbyspieler) (1887–1924), australischer Rugby-Union- und Rugby-League-Spieler 
 Arthur G. McCabe (* um 1918), australischer Badmintonspieler